Herrarnas turnering i fotboll vid Södra Stillahavsspelen 2007 avgjordes mellan den 25 augusti och 7 september i Samoa. Turneringen vanns av  före ,  tog bronset då man vann över  i match om tredjeplats. Turneringen var även en del av OFC:s kvalspel till VM 2010.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Källor
 Fifa.com
 Rsssf.com

Stillahavsspelen, herrar
2007, herrar
Södra Stillahavsspelen 2007, herrar